Woh steht für:
 Pati Patni Aur Woh, ein Bollywoodfilm
 Woh Kaun Thi? (Hindi: वो कौन थी, vo kaun thī; übersetzt: Wer war sie?), ein Hindi-Film von Raj Khosla aus dem Jahr 1964

WOH steht als Abkürzung für:
 Weekend Of Horrors, eine Convention des Horrors in Bottrop 
 WOH G64, größter Stern in der Großen Magellanschen Wolke
 Landkreis Kassel (für Wolfhagen), Kfz-Kennzeichen

Abkürzung